Le tournoi de tennis d'Amsterdam est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1980 se dispute du 10 au .

Hana Mandlíková remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Ruzici, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Hana Mandlíková et Betty Stöve.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Une équipe est exemptée de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Amsterdam
 Saison 1980 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1980
Amsterdam
Sport aux Pays-Bas en 1980
Sport en novembre 1980